Суперліга Данії сезону 2017–2018 — 28-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Свій другий титул чемпіона завоював Мідтьюлланн.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

 

 
 

 

 
 
  

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

  

 
 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Група A 

 

Позначення:

Результати

Група B 

  

  
 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 травня 2018

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2018

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2018

|}

Плей-оф за право грати у Суперлізі у наступному сезоні

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 травня 2018

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/21 травня 2018

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 травня 2018

|}

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway  

2017—2018
Данія
Данія
2017 у Данії
2018 у Данії